Osoby o tym nazwisku:
 Henryk Woźniakowski – polski matematyk
 Henryk Woźniakowski – polski filolog, wydawca i publicysta
 Jacek Woźniakowski – polski historyk sztuki, pisarz, eseista, publicysta, dziennikarz, edytor, wydawca, tłumacz literatury pięknej, samorządowiec i wykładowca akademicki
 Piotr Woźniakowski – polski aktor
 Stefan Woźniakowski – polski muzyk jazzowy
 Tadeusz Woźniakowski – polski piosenkarz, śpiewak operetkowy i kompozytor